Het seizoen 2001/2002 van AZ was het ??ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Alkmaar. De club kwam voor het vierde opeenvolgende seizoen uit in de Eredivisie, nadat AZ in het voorafgaande seizoen op de dertiende plaats was geëindigd in de eindrangschikking. De club stond onder leiding van trainer-coach Henk van Stee. Hij werd bijgestaan door assistent-trainers Job Dragtsma en Martin Haar. Onder de hoede van Van Stee eindigde de club uiteindelijk op de tiende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde AZ in de tweede ronde, waarin RBC Roosendaal op 6 november met 3-2 te sterk was.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AZ, die in het seizoen 2001/02 onder leiding van trainer-coach Henk van Stee als tiende eindigden in de Nederlandse eredivisie.

KNVB-beker

Wedstrijden

2002
AZ